I42 ou I-42 peut faire référence à :
 HMS Campbeltown (I42), un destroyer de la Royal Navy ;
 I-42, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Myocardiopathie, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres